Partito Costituzionale – partito politico maltese
Partito Costituzionale – partito politico spagnolo